Сиудад Истепек има више значења:

 Општина Сиудад Истепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сиудад Истепек (Сиудад Истепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику